Uskok može značiti:
 Senjski uskoci, borci protiv Osmanlija
 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, skraćeno USKOK, tijelo u sastavu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske